Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2021 fand vom 28. November bis zum 4. Dezember 2021 in Huelva statt Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O45.

Herreneinzel 
 Fernando Silva (4. Runde)
 Christophe Lionne (4. Runde)
 K. A. Aneesh (4. Runde)
 Carsten Loesch (Viertelfinale)
 Reinhard Hechenberger (3. Runde)
 Carl Jennings (Viertelfinale)
 Johnny Hast Hansen (4. Runde)
 Morten Aarup (3. Runde)
 Stan de Lange (3. Runde)
 Vladislav Druzchenko (zurückgezogen)
 Mark Mackay (Bronze)
 Björn Schneider (2. Runde)
 Ulf Svenson (Silber)
 Fabrice Bernabé (zurückgezogen)
 Mikael Nilsson (4. Runde)
 Gregers Schytt (Gold)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Georgy van Soerland-Trouebrach (Gold)
 Rebecca Pantaney (Silber)
 Majken Asmussen (Bronze)
 Marielle van der Woedrt (3. Runde)
 María Jesús Almagro (Viertelfinale)
 Eva Lindqvist (2. Runde)
 Reni Molla-Hassan (2. Runde)
 Fränzi Striebel (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mikael Nilsson / Ulf Svenson (Bronze)
 Morten Aarup / Carsten Loesch (Viertelfinale)
 Jong Yi-huang / Wu Chang-jun (2. Runde)
 K. A. Aneesh / Vijay Lancy Mascarenhas (Gold)
 Joy T. Antony / Pradeep Kumar K. S. (3. Runde)
 Carl Jennings / Mark King (Viertelfinale)
 Taimar Talts / Tanel Talts (3. Runde)
 Johnny Hast Hansen /  Mark Mackay (Silber)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Marielle van der Woerdt / Georgy van Soerland (Gold)
 Majken Asmussen /  Lynne Campbell (Bronze)
 Janne Vang Nielsen / Birgitte Pedersen (Silbers)
 Rebecca Pantaney / Lynne Swan (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Vadim Nazarov / Olga Kuznetsova (Viertelfinale)
 Morten Aarup / Lene Struwe Andersen (Silber)
 Fernando Silva / Maria Gomes (Bronze)
 Carsten Loesch /  Elizabeth Austin (Viertelfinale)
 Gerben Bruijstens / Georgy van Soerland (Gold)
 Kennet Herløv / Birgitte Pedersen (Viertelfinale)
 Mikael Nilsson / Dora Harfman Bromée (Viertelfinale)
 Anders Steenkjær / Janne Vang Nielsen (Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/4199C35B-7F1E-4CBF-A6EF-8FCF856AA909

Senioren 2021
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2021
Weltmeisterschaft 2021